Clive kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Clive (ort i Kanada), Alberta,

Storbritannien 

 Clive, Shropshire, England,

USA 

 Clive, Iowa, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar